«Колокол Нагасаки» — название некоторых памятников, посвящённых жертвам ядерных бомбардировок

 Колокол Нагасаки — памятник в Минске (Белоруссия)
 Колокол Нагасаки — памятник в Санкт-Петербурге, известный, как «Колокол мира»
 Колокола Нагасаки (книга) - книга Такаси Нагаи